Индекс взяткодателей (, BPI) — рейтинг ведущих стран-экспортеров, оцениваемых по распространенности применения коррупционных практик в международном бизнесе. Индекс ИВ публикуется неправительственной организацией «Transparency International», впервые в 1999 году.

ИВ-2011 
Методика расчета

Индекс ранжирует 28 стран и 19 секторов экономики по десятибалльной шкале, где максимальный балл означает, что компании из этой страны никогда не используют коррупционные практики при ведении бизнеса; минимальный балл — компании из этой страны дают взятки представителям государственных органов других стран почти всегда.

Индекс основывается на мнениях более 3000 экспертов бизнеса из различных стран. Каждый эксперт оценивает коррумпированность компаний стран-участниц исследования, а также степень релевантности секторов экономики для них.
Включенные в индекс страны составляют около 80 % мирового экспорта товаров и услуг.

Результаты

ИВ-2008 
Методика расчета

Индекс ранжировал 22 страны-экспортёра по степени коррумпированности компаний каждой из стран в процессе ведения бизнеса. Результаты исследования основывались на ответах 2742 экспертов в области международного бизнеса, которые имели деловые отношения с представителями анализируемых компаний.

Результаты

ИВ-2006 
Методика

Индекс ранжировал 30 ведущих стран-экспортёров по степени готовности компаний из каждой страны давать взятки представителям государственных органов. Результаты исследования базируются на мнениях 11 232 экспертов из 125 стран мира, каждый из которых отвечал на два вопроса в рамках ежегодного исследования «Всемирного экономического форума».

Результаты

ИВ-2002 
Методика

Индекс ранжировал 21 страну по десятибалльной шкале на основании интервью 835 экспертов из 15 стран мира. Наибольшую готовность давать взятки показали Россия, Китай и Тайвань, занявшие последние места.

Результаты

ИВ-1999 
Методика

Индекс ранжировал 19 ведущих стран-экспортеров, составляющих более 60 % мирового экспорта, на основании мнений 779 экспертов по международному бизнесу.

Результаты

Примечания

См. также 
 Индекс восприятия коррупции
 Transparency International
 Коррупция
 Коррупция в России
 Взятка

Сравнительные списки стран
Коррупция по странам